Mount Macklin ist der Name folgender Berge:

 Mount Macklin (Mac-Robertson-Land) in den Anare-Nunatakker, Antarktika
 Mount Macklin (Südgeorgien) in der Salvesen Range, Südgeorgien